Feminización puede hacer referencia a :

 Feminización, acción o proceso en el que se da o aparece la feminidad.
 Feminización de la pobreza, expresión acuñada a finales de los años 70 para cuestionar el concepto de pobreza, sus indicadores y sus métodos de medición.
Feminización del hambre, se refiere a una mayor presencia de mujeres que de varones que padecen hambre en el mundo.

 Feminización de nombres de profesiones, oficios y cargos o feminización gramatical, acción y efecto de dar forma gramatical femenina a los nombres de profesiones, oficios o cargos que no la tienen, o dar género femenino a los nombres originariamente masculinos o neutros.
 Síndrome de Insensibilidad Androgénica o Feminización Testicular, caso de una persona que genéticamente es masculina, pero que es resistente a los andrógenos, y como resultado, el individuo tiene algunas o todas las características físicas de una mujer, a pesar de tener la composición genética de un hombre.